Le terme Maison Bleue peut faire référence à :
 Maison bleue, un immeuble d'habitation classé monument historique située à Angers
 Maison Bleue, un monument historique situé à Saint-Laurent-du-Maroni
 Maison bleue, un monument historique situé à Dives-sur-Mer
 Maison Bleue (Séoul), la résidence et le bureau du président de la Corée du Sud située à Séoul
 La maison bleue de la chanson San Francisco de Maxime Le Forestier
 Maison bleue, une maison de style baroque située à Bâle
 La Maison Bleue, un groupe de crèches privées, fondé en 2004, détenue en partie par Bpifrance
 Tibère et la Maison bleue, série télévisée pour la jeunesse créée en 1997.
 La Maison Bleue est un centre de périnatalité sociale à Montréal.
Homonymie de monument
 Label Maison Bleue, label discographique français créé en juin 2019 par Maxime Vagner et Vincent Beer-Demander